Birch River kan syfta på följande:

Kanada 

 Birch River, Manitoba, ort, 
 Birch River, Alberta, vattendrag,